Membri del Consiglio degli Stati della XLVII legislatura (2003-2007)
Membri del Consiglio degli Stati della XLVIII legislatura (2007-2011)